Alimentatore elettrico – dispositivo per l'alimentazione elettrica
Alimentatore automatico di documenti – dispositivo per l'inserimento di fogli di carta
Alimentatore d'antenna – dispositivo utilizzato in radiotecnica

Altri progetti